Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх 1992 года проходили с 26 июля по 7 августа. В соревнованиях приняло участие 370 спортсменов из 59 стран, которые разыграли двадцать комплектов медалей (по 10 в вольной и греко-римской борьбе).

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Ссылки 
 Официальная книга с результатами